De Bundesliga 1970/71 was het achtste seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 62e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Borussia Mönchengladbach veroverde voor het tweede jaar op rij de titel in de Bundesliga en de tweede landstitel. Het was hiermee de eerste club die twee jaar op rij de Bundesliga won.

Eindstand 

 Kampioen Borussia Mönchengladbach plaatste zich voor de Europacup I 1971/72
 Bekerwinnaar Bayern München plaatste zich voor de Europacup II 1971/72
 De nummers 3,4 en 5 van de competitie, Hertha BSC, Eintracht Braunschweig en Hamburger SV en de bekerfinalist, 1.FC Köln, namen deel in de UEFA Cup 1971/72
 Kickers Offenbach en Rot-Weiss Essen degradeerden naar de Regionalliga
 VfL Bochum (Groep 1) en Fortuna Düsseldorf (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen 

(* De wedstrijd Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen werd na 88 minuten bij een 1-1 stand afgebroken nadat een van de doelpalen brak. De wedstrijd werd reglementair met 2-0 gewonnen verklaard ten gunste van uitclub.

Topscorers 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1970/71